La competizione della categoria pesi gallo (fino a 56.70) di lotta libera dei Giochi della IV Olimpiade si tenne il 20 luglio 1908 allo Stadio di White City a Londra.

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1908 London Summer Games: Men's Bantamweight, Freestyle  su Sports-reference.com

LL 1